

Староякупово — присілок, Зілаїрський район, Башкортостан
 Староякупово — село, Матвієвський район, Оренбурзька область

Див. також 
 Новоякупово
 Якупово